Films :
 L'Espionne Elsa (Till We Meet Again, 1936)
 Voyage sans retour (Till We Meet Again, 1944)